Diedrich Wätjen ist der Name folgender Personen:

* Diedrich Heinrich Wätjen (1785–1858), deutscher Reeder und Bremer Senator, Gründer der Reederei und Überseehandlung D. H. Wätjen & Co.
 Diedrich Hermann Wätjen (1800–1868), deutscher Kaufmann und Konsul, Gründer des Handelshauses Hermann Wätjen